«Два дня для убийства» () — мелодрама французского режиссёра Жана Беккера по одноимённому роману французского писателя Франсуа д'Эпену. Премьера фильма состоялась в 2008 году в рамках фестиваля французского кино в Квебеке.

Сюжет 
Накануне своих 42 лет Антуан Мелиот имеет всё, о чём можно мечтать — любящая жена, двое детей, верные друзья, прекрасный дом в Ивелине и хорошее финансовое положение. Но однажды, по неизвестной причине, он решает закончить свою комфортную жизнь.

Сначала он ломает свою дальнейшую карьеру. Вернувшись домой, он подтверждает обвинения из уст жены в измене и говорит ей, что хочет положить конец своей семейной жизни. Когда же дети преподносят ему свои рисунки в качестве подарка на день рождения, Антуан сурово критикует их работы. Позднее он грубо ведёт себя с друзьями, приготовившими праздничный ужин в его честь. Никто не понимает, что с ним происходит. 

Поссорившись со всеми, Антуан уходит из дома. Он отправляется в Раундстоун, где живёт его отец, грубый и одинокий человек. Их отношения сложны, но они стараются ужиться друг с другом. Однажды во время рыбной ловли отец узнаёт тайну, которую скрывает Антуан.

В ролях

Награды и номинации 
 2009 — Премия «Сезар»:
 номинация на лучшего актёра — Альбер Дюпонтель
 номинация на лучшего актёра второго плана — Пьер Ванек
 номинация на лучший адаптированный сценарий — Эрик Ассус, Франсуа д'Эпену и Жан Беккер
 2009 — Премия «Хрустальный глобус» (Франция):
 номинация на лучший фильм — Альбер Дюпонтель
 номинация на лучшего актёра — Жан Беккер
 2009 — Премия «Люмьер»:
 номинация на лучшего актёра — Альбер Дюпонтель

Примечания

Ссылки 

 «Dejad de quererme», de Jean Becker
 Tage oder Stunden – Kritik
 Dialoge als Stichwaffen
 Kritik zu Tage oder Stunden
 Familienvater verspielt sein Glück in zwei Tagen
 О фильме на сайте fransefilms.nl
 Love Me No More
 О фильме на сайте mubi.com
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы 2008 года
Фильмы Жана Беккера
Фильмы Франции 2008 года
Фильмы на французском языке
Фильмы France 2 Cinéma